El término Pradilla puede referirse a:

Personajes 
 Francisco Pradilla, pintor español del siglo XIX.
 Jaime Pradilla, baloncestista español (n. 2001).

Lugares

España 
 Pradilla, pedanía de Prados Redondos, en la provincia de Guadalajara;
 Pradilla, pedanía de Toreno, en la provincia de León;
 Pradilla de Belorado, despoblado de Fresneda de la Sierra Tirón, en la provincia de Burgos;
 Pradilla de Ebro, municipio de la provincia de Zaragoza;
 Pradilla de Hoz de Arreba, EÁTIM de Valle de Valdebezana, en la provincia de Burgos.

Colombia 
 Pradilla,  Barrio del Municipio de El Colegio de Cundinamarca.

Geografía

España 
 Sierra de Pradilla, sierra del sistema Ibérico;